Eerd ist der Familienname folgender Personen:

 Frits van Eerd (* 1967), niederländischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Karol van Eerd (1938–2022), niederländischer Unternehmer